Апий Клавдий Крас може да се отнася за:

 Апий Клавдий Крас (консул 471 пр.н.е.)
 Апий Клавдий Крас Инрегиленсис Сабин, децемвир и консул през 451 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас (трибун 424 пр.н.е.), консулски военен трибун през 424 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас (трибун 403 пр.н.е.), консулски военен трибун през 403 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас (консул 349 пр.н.е.)